La Coppa del Re 2007  è la 71ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2006-2007
Supercoppa spagnola 2006

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Malaga